

Patronymes 
Plusieurs personnages célèbres ont porté le nom de Scipion :  
Lucius Cornelius Scipion, général romain, consul en -259
Scipion l'Africain (-235/-183), général romain
Publius Cornelius Scipion, consul en -218
Scipion Émilien (-185/-129), général romain
Metellus Scipion, homme politique romain mort vers -46

Scipion Sardini, dit Scipion, (1526-1609), financier italien de Catherine de Médicis
 Scipion, jeune noir qui enfant sera le petit domestique de Louis-Philippe d'Orléans à Versailles dans les années 1770 et le protégé de la jeune duchesse de Chartres. Devenu soldat, il meurt pendant la Révolution. Il apparait sur le tableau Louis Philippe, duc de Valois au berceau de Nicolas-Bernard Lépicié.
 
À l’époque contemporaine :
Bruno Scipion, joueur de football français (né en 1959)
Robert Scipion, journaliste et verbicruciste français (1921-2001)

Prénom 
 Scipion de Gramont
Scipion-Jérôme Brigéat de Lambert, bienheureux de l’Église catholique, prêtre et martyr sur l'île Madame (✝ 1794), il était chanoine d'Avranches au moment de la Révolution française ; il refusa de prêter le serment de la Constitution civile du clergé. Il fut béatifié le  par Jean-Paul II.
Scipion est également un prénom révolutionnaire, souvent attribué sous la Terreur.

Toponymes 
L'Hôtel Scipion construit pour Scipion Sardini et situé dans le  de Paris ;
La rue Scipion où se trouve l'hôtel homonyme ;
Le square Scipion dans la rue homonyme.

Navires 
Plusieurs navires de la Marine de guerre française ont été nommés Scipion :
 Scipion, vaisseau de ligne de 74 canons lancé en 1779, il coule en 1782
 Scipion, vaisseau de ligne de 74 canons, lancé en 1790
 Le Saint-Esprit, vaisseau de ligne de 80 canons, lancé en 1765, il est renommé Scipion en 1794; 
 Scipion, vaisseau de ligne de 74 canons de  lancé en 1801
 Scipion, vaisseau de ligne de 74 canons de  lancé en 1813

Notes et références 

Prénom révolutionnaire
Nom de bateau de la Marine française

cs:Scipio